Gasarasi kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Gasarasi (periodiskt vattendrag), Makamba, 
 Gasarasi (vattendrag), Ngozi, 

Robotskapade Burundiförgreningar